Britannicus est le fils de l'empereur romain Claude (). Sa vie a notamment inspiré :
 Britannicus, tragédie de Jean Racine (1669) ;
 Britannicus, pièce de théâtre de Robert David MacDonald (2002).

Autre 

 Britannicus, une statue découverte en 1651 à Rome.